KPG steht für:
 Kerngezogenes Präzisions-Glasgerät, siehe KPG-Rührer
 Flugplatz Kurupung (IATA-Code), Flughafen von Kurupung, Region Cuyuni-Mazaruni, Guyana
 Königlich Preußische Gewehrfabrik zu mehreren Anstalten. Siehe dazu:
 Königliche Preußische Gewehrfabrique (Berlin)
 Königlich Preußische Gewehrfabrik Erfurt
 Königlich Preußische Gewehrfabrik Saarn

kpg steht für:
 Kapingamarangische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung